Down the River – libro di Edward Abbey del 1980
Down the River – film thailandese del 2004.
Down the River – album di Malcolm Holcombe del 2012